Gondo (Zwitserland)
 Gondo (Centraal Afrikaanse Republiek)